Der Begriff Graue Mönche bezeichnet zwei unterschiedliche Mönchsorden:

 Zisterzienser wegen ihrer grauen Reisekukulle
 Franziskanische Orden, seit 1517 insbesondere Minoriten, engl. Greyfriars, siehe auch Graues Kloster

 Grauer Mönch ist auch eine Bezeichnung für den Grauburgunder.